Daria Kinzer – cantante croata
 J. Roland Kinzer – politico statunitense
 Stephen Kinzer – giornalista e scrittore statunitense